Tavaststjerna eller Tawaststjerna är ett efternamn från en finländsk, ursprungligen svensk adelsätt Tawaststjerna. Svensk folkbokföring  visar att personer med efternamnet Tawaststjerna bosatt sig i Sverige, men dessa har inte återtagit släktens plats på svenska Riddarhuset. 

Officiella folkbokföringsuppgifter tillgängliga i maj 2021 anger att följande antal personer var folkbokförda i Finland respektive Sverige med stavningsvarianterna:
 Tavaststjerna: 77 i Finland, 19 i Sverige
 Tawaststjerna: 13 i Finland,  0 i Sverige 
Det blir alltså totalt 90 personer folkbokförda i Finland, där utflyttade är inräknade. Då flyttningar gärna kan ha varit till Sverige, kan man inte addera talen för de bägge länderna för att få fram totala antalet personer med namnet.

Personer med efternamnet Tavaststjerna eller Tawaststjerna
Personer utan angiven nationalitet är från Finland.
 Alarik Tavaststjerna (1873–1922), arkitekt
 August Tavaststjerna (1821–1882), finländsk militär och tjänsteman
 Erik Tawaststjerna (1916–1993), pianist och musikvetare, professor
 Gabrielle Tavaststjerna (1868–1946), svensk skådespelare och författare
 Hilja Tavaststjerna (1848–1924), barnboksförfattare och dramatiker
 Jacob Johan Tawaststjerna (1781–1824), militär och målare
 Karl August Tavaststjerna (1860–1898), författare
 Olga Tavaststjerna (1858–1939), musikpedagog
 Werner Tawaststjerna  (1848–1936), historiker

Källor

Efternamn i Finland